Basha bezeichnet:

 Basha, ein traditioneller Titel in der äthiopischen Armee
 Basha (Shigar), rechter Quellfluss des Shigar in Pakistan

Basha ist der Familienname folgender Personen:
 Anas al-Basha (1992–2016), syrischer Sozialarbeiter und Clown
 Arben Basha (* 1947), albanischer Filmkulissenmaler
 Arta Basha Jakupi (* 1979), kosovarische Hochschullehrerin für Architektur und Stadtplanung
 Eqrem Basha (* 1948), albanischer Lyriker und Schriftsteller
 Lulzim Basha (* 1974), albanischer Politiker
 Migjen Basha (* 1987), albanisch-schweizerischer Fußballspieler 
 Vullnet Basha (* 1990), albanisch-schweizerischer Fußballspieler